Федьково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Федьково — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия

Архангельская область 
 Федьково — деревня в Вельском районе.

Вологодская область 
 Федьково — деревня в Бабаевском районе.

Ивановская область 
 Федьково — деревня в Лухском районе.
 Федьково — деревня в Южском районе.

Калужская область 
 Федьково — деревня в Мещовском районе.

Костромская область 
 Федьково — деревня в Солигаличском районе.
 Федьково — деревня в Чухломском районе (Панкратовское сельское поселение).
 Федьково — деревня в Чухломском районе (Чухломское сельское поселение).

Московская область 
 Федьково — деревня в Рузском районе.

Псковская область 
 Федьково — деревня в Бежаницком районе.
 Федьково — деревня в Невельском районе (Новохованская волость).
 Федьково — деревня в Невельском районе (Трехалёвская волость).
 Федьково — деревня в Пушкиногорском районе.
 Федьково — деревня в Себежском районе.

Смоленская область 
 Федьково — деревня в Новодугинском районе.

Тверская область 
 Федьково — деревня в Торопецком районе.